Greatest Hits je běžné označení pro kompilační album na kterém jsou umělcovy nejpopulárnější skladby. 

 Greatest Hits (2Pac)
 Greatest Hits (album, ABBA)
 ABBA Gold - Greatest Hits
 Greatest Hits Vol. 2 (album, ABBA)
 Greatest Hits (Ace of Base)
 Greatest Hits (Aerosmith)
 Greatest Hits (Air Supply)
 Greatest Hits (Alien Ant Farm)
 Greatest Hits (Atomic Kitten)
 20 Greatest Hits (The Beatles)
 Greatest Hits (Pat Benatar), a 2005 compilation of Pat Benatar
 Greatest Hits (Better Than Ezra)
 Greatest Hits (Björk)
 Greatest Hits (blink-182)
 Greatest Hits (Bone Thugs-N-Harmony)
 Greatest Hits (Boston)
 20 All-Time Greatest Hits! (James Brown)
 Greatest Hits (The Byrds)
 Greatest Hits, Volume II (The Byrds)
 Greatest Hits (Kenny Chesney)
 Greatest Hits (The Cars)
 Greatest Hits (Alice Cooper)
 Greatest Hits (Creed)
 Greatest Hits (The Cure)
 Greatest Hits (DJ Laz), a 2001 compilation of DJ Laz
 Greatest Hits (Eurythmics)
 Greatest Hits (1988 Fleetwood Mac)
 Greatest Hits (Samatha Fox)
 Greatest Hits (Goldie Lookin' Chain)
 Greatest Hits (Grand Funk Railroad)
 Greatest Hits 1986–2004 (Amy Grant)
 Greatest Hits (Al Green)
 Greatest Hits (Guns N' Roses)
 Greatest Hits (Billy Idol)
 Greatest Hits (INXS)
 Greatest Hits (The Jackson 5)
 Greatest Hits (The Jam)
 Greatest Hits (Elton John)
 Greatest Hits, Volume 2 (Elton John)
 Greatest Hits, Volume 3 (Elton John)
 Greatest Hits (Journey)
 Greatest Hits (Juvenile), a 2004 compilation of Juvenile (rapper)
 Greatest Hits, Vol. 1 (Toby Keith), a 1998 compilation of Toby Keith
 Greatest Hits, Vol. 2 (Toby Keith), a 2004 compilation of Toby Keith
 Greatest Hits (Korn)
 Greatest Hits (Lenny Kravitz)
 Greatest Hits (Lulu)
 Greatest Hits (Lynyrd Skynyrd), a 2005 compilation of Lynyrd Skynyrd
 Greatest Hits (Barry Manilow)
 Greatest Hits (Mariah Carey)
 Greatest Hits (MC Hammer), a 1996 compilation of MC Hammer
 Greatest Hits (Oak Ridge Boys), a 1980 compilation of The Oak Ridge Boys
 Greatest Hits 2 (Oak Ridge Boys)
 Greatest Hits 3 (Oak Ridge Boys), a 1989 compilation of The Oak Ridge Boys
 Greatest Hits (The Offspring)
 Greatest Hits (Paul & Paula), a 2000 compilation of Paul & Paula
 Greatest Hits (Tom Petty)
 Greatest Hits (Poison 1986–1996)
 Greatest Hits (Queen)
 Greatest Hits II (Queen)
 Greatest Hits III (Queen)
 Absolute Greatest (Queen)
 Greatest Hits (Red Hot Chili Peppers)
 Greatest Hits (Rheostatics)
 Greatest Hits (Kenny Rogers), a compilation of Kenny Rogers
 Greatest Hits (Run-D.M.C.)
 Greatest Hits (Bob Seger)
 Greatest Hits (Simply Red)
 Greatest Hits (Sly & the Family Stone)
Greatest Hits (Diana Ross & the Supremes)
 Greatest Hits: My Prerogative (Britney Spears)
 Greatest Hits (Steely Dan), a 1978 compilation of Steely Dan
 Greatest Hits (Marty Stuart), a 1994 compilation of Marty Stuart
 Greatest Hits (Sublime)
 Greatest Hits (Donna Summer), a 1998 compilation of Donna Summer
 Greatest Hits (Temptations)
 Greatest Hits, Vol. 2 (Temptations)
 Greatest Hits (Texas)
 Greatest Hits (Thalía)
 Greatest Hits (Shania Twain)
 Greatest Hits (Robbie Williams)
 Greatest Hits (Neil Young)
 Greatest Hits (Bon Jovi)
 Perfume: Complete Best (Perfume)

Hudební alba